Venom (Marvel), een stripfiguur van Marvel Comics
Venom (band), een Engelse thrashmetalband
Venom (1981), een horrorfilm uit 1981
 Venom (2018), een Amerikaanse superheldenfilm uit 2018 over het gelijknamig personage van Marvel Comics
VENOM (Mask): de criminele organisatie van Miles Mayhem in de tekenfilmserie M.A.S.K.
De Havilland Venom, een model gevechtsvliegtuig: